Авезьє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 400 км на південний схід від Парижа, 45 км на південний захід від Ліона, 15 км на північ від Сент-Етьєна.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті нараховувалося 579 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 1561,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт муніципалітету Авезьє 
 Авезьє на сайті французького Національного інституту географії
 Авезьє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Авезьє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Луара